Luis Henrique peut désigner :
 Luís Henrique Dias (1960-), footballeur brésilien qui évolue au poste de gardien de but ;
 Luís Henrique (1968-), footballeur brésilien qui évolue au poste de milieu de terrain ;
  (1979-), footballeur brésilien qui évolue au poste de défenseur ;
  (1993-), pratiquant brésilien d'arts martiaux ;
  (1998-), footballeur brésilien qui évolue au poste d'attaquant ;
 Luis Henrique (2001-), footballeur brésilien qui évolue au poste d'attaquant.

Confusion 
 Luis Enrique (1970-), joueur puis entraîneur espagnol de football.

Voir aussi